Platonic Sex (# プラトニック・セックス Puratonikku sekusu) é um filme japonês que estreou no dia 20 de outubro de 2001 e foi dirigido por Masako Matsura e escrito pela famosa estrela porno japonesa, Ai Iijima.

Elenco
 Saki Kagami - Aoi Kadokura
 Joe Odagiri - Toshimi Iwasaki
 Maho Nonami - Akemi Yamaguchi
 Kenjiro Ishimaru - Yoshio Kadokura
 Toshie Negishi - Yukiko Kadokura
 Taishu Kase - Makoto Kanai
 Hiroshi Abe - Hideyuki Ishikawa

Ligações externas 
 

Filmes em língua japonesa
Filmes do Japão de 2001